Enhydrina, een subtribus van kevers
 Enhydrina (geslacht), een voormalig geslacht van slangen